

Filmek
A svindler – 1961-ben készült amerikai filmdráma Paul Newman, Jackie Gleason és Piper Laurie főszereplésével
Svindlerek – 1990-ben bemutatott amerikai thriller, bűnügyi film Anjelica Huston, John Cusack és Annette Bening főszereplésével
Svindler – 2021-ben bemutatott amerikai bűnügyi film Oscar Isaac, Willem Dafoe és Tiffany Haddish főszereplésével

Tévésorozatok
Svindlerek – 2006-tól 2012-ig futó ismeretterjesztő tévésorozat Alexis Conrannal, R. Paul Wilsonnal és Jessica-Jane Stafforddal a főszerepben